Нижче наведено перелік сигнатур файлів, найбільш поширених типів. Сигнатуру файлу часто також називають магічним числом, яке визначає контент файлу.

Більшість форматів файлів не пристосовані без додаткового перетворення для перегляду як тексту. Якщо такий файл все ж відкрити текстовим редактором, то зміст його буде незрозумілим. Проте, в такому випадку, часто по першим символам відкритого файлу (їх часто називають сигнатурою або підписом файлу) в текстовому редакторі  можна зрозуміти, який тип цього файлу та його зміст. В таблиці нижче, в стовпчику ISO 8859-1 як раз наведені такі сигнатури, недруковані символи позначені як .

Стандартна команда file в UNIX середовищах використовує сигнатури для визначення типу файлу.

Примітки 

Формати файлів